Il doppio maschile  del torneo di tennis Brasil Open 2001, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Enzo Artoni e Daniel Melo che hanno battuto in finale 6–3, 1–6, 7–6(5), Gastón Etlis e Brent Haygarth.

Teste di serie

  Lucas Arnold Ker /  Jaime Oncins (primo turno)
  Gastón Etlis /  Brent Haygarth (finale)

  Guillermo Cañas /  Martín García (quarti)
  Tim Crichton /  Jason Weir Smith (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 

Brasil Open 2001
ATP Tour 2001